Italia
 Chiesa di San Mamete – Milano
 Chiesa dei Santi Mamete e Agapito – Valsolda

 Svizzera
 Chiesa di San Mamete – Lumino
 Chiesa di San Mamete – Mezzovico-Vira